Heinrich Joseph Dominicus Denzinger, teologo tedesco del XIX secolo
Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, opera di Heinrich Joseph Dominicus Denzinger